La Coppa Italia Serie D di calcio 2007-2008, nona edizione della manifestazione, è iniziata il 19 agosto 2007 ed è terminata il 16 aprile 2008 con la vittoria del .

Regolamento 
La formula dell'edizione 2007-2008 della Coppa Italia Serie D è rimasta più o meno invariata rispetto alla precedente. Vi partecipano 142 squadre di Serie D più le squadre eliminate al 1º turno della Coppa Italia di Serie C.
Alla prima fase prendono parte le 142 squadre di Serie D in due gare di andata e ritorno. Dalla seconda fase entrano in gioco le squadre eliminate dalla Coppa Italia di Serie C. La seconda fase e la terza fase prevede sia gare di andata e ritorno tra due squadre che i triangolari. In seguito Ottavi, Quarti, Semifinali e Finale con gare di andata e ritorno.
Durante la fase ad eliminazione diretta, nel caso di parita al termine dei due incontri, non verranno disputati i tempi supplementari ma si tireranno direttamente i calci di rigore.

Primo turno
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (19.8.2007) ritorno (26.8.2007)

Secondo turno
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (19.9.2007) ritorno (10.10.2007)

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Terzo turno
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (17.10.2007) ritorno (14.11.2007)

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Gruppo J

Ottavi di finale
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (28.11.2007) ritorno (12.12.2007)

Quarti di finale
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (13.02.2008) ritorno (20.02.2008)

Semifinali
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (05.03.2008) ritorno (26.03.2008)

Finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.04.2008|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.04.2008

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia
 Coppa Italia Primavera
 Coppa Italia Lega Pro
 Coppa Italia Serie D
 Coppa Italia Dilettanti

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007